Дијета  се може односити на:
  Дијета у исхрани 
  Дијета – скупштина, сабор у неким државама